Masters of Curling 2014, kobiecy i męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling. Odbywł się między 28 października a 2 listopada 2014 w Selkirk, w Manitobie. 

W rywalizacji wzięło udział po 15 drużyn męskich i kobiecych. Tytułów mistrzowskich broniły zespoły Rachel Homan i Glenna Howarda. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD.

Swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy zdobyła Valerie Sweeting, w finale pokonała 5:4 Margarethę Sigfridsson. W turnieju mężczyzn triumfował zespół Brada Gushue’ego, który zwyciężył 8:6 nad Mikiem McEwenem.



Kobiety

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
28 października 2014; 19:00

Sesja 2. 
29 października 2014; 9:00

Sesja 3. 
29 października 2014; 12:30

Sesja 4. 
29 października 2014; 16:30

Sesja 5. 
29 października 2014; 19:30

Sesja 6. 
30 października 2014; 9:00

Sesja 7. 
30 października 2014; 16:00

Sesja 8. 
30 października 2014; 19:30

Sesja 9. 
31 października 2014; 9:00

Sesja 10. 
31 października 2014; 12:30

Sesja 11. 
31 października 2014; 16:00

Sesja 12. 
31 października 2014; 19:30

Tie-breaker 
1 listopada 2014; 8:30

Play-off

Ćwierćfinały 
1 listopada 2014; 12:00

Półfinały 
1 listopada 2014; 21:00

Finał 
2 listopada 2014; 10:00

Mężczyźni

Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
28 października 2014; 19:00

Sesja 2. 
29 października 2014; 12:30

Sesja 3. 
29 października 2014; 16:30

Sesja 4. 
29 października 2014; 19:30

Sesja 5. 
30 października 2014; 12:30

Sesja 6. 
30 października 2014; 16:00

Sesja 7. 
30 października 2014; 19:30

Sesja 8. 
31 października 2014; 9:00

Sesja 9. 
31 października 2014; 12:30

Sesja 10. 
31 października 2014; 16:00

Sesja 11. 
31 października 2014; 19:30

Tie-breaker 
1 listopada 2014; 8:30

1 listopada 2014; 12:00

Play-off

Ćwierćfinały 
1 listopada 2014; 15:30

Półfinały 
1 listopada 2014; 21:00

Finał 
2 listopada 2014; 14:00

Zobacz też 
 World Curling Tour 2014/2015
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  
  

World Curling Tour
2014 w curlingu